Gaufre ou gauphre est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner des rongeurs classés dans plusieurs rangs taxinomiques dans la famille des Geomyidae qui comporte aussi des espèces appelées rats à poches ou géomys.

Physiologie, comportement et écologie 

Les caractéristiques générales des gaufres sont celles des rongeurs de la famille des Geomyidés, avec des nuances pour chaque espèce : voir les articles détaillés pour plus d'informations sur leur comportement ou leur physiologie respective.

Caractéristiques communes 
Ce sont des mammifères rongeurs d'Amérique du Nord, pourvus d'abajoues de grande taille, s'ouvrant vers l’extérieur.

Noms français et noms scientifiques correspondants 
Liste alphabétique des noms vulgaires ou des noms vernaculaires attestés en français. 
Note : certaines espèces ont plusieurs noms et, les classifications évoluant encore, certains noms scientifiques ont peut-être un autre synonyme valide.

 Gaufre brun - Geomys bursarius
 Gaufre de Botta - Thomomys bottae
 Gaufre bulbivore - Thomomys bulbivorus
 Gaufre gris - Thomomys talpoides
 Gaufre à poche - voir Gaufre brun
 Gauphre à poche géant - Orthogeomys grandis
 Gaufre à poche occidental - voir Gaufre de Botta
 Gaufre à poche du Sud-Est - Geomys pinetis

Appellations génériques :
 Gaufres à poche - Geomyidae spp., notamment  le genre Geomys
 Gaufres à poche des montagnes - genre Thomomys spp. et notamment le Gaufre de Botta
Genres cités (noms scientifiques) :

 Geomys
 Thomomys
 Orthogeomys

Aspects culturels communs 

En Amérique du Nord, les gaufres (), sont des rongeurs populaires. C'est un surnom couramment attribué à des personnalités ou donné à des marques commerciales.

Ce surnom «  » cache parfois un jeu de mots avec  (de  +  ()), sorte de coursier spécialisé dans une tâche précise, c'est le cas du personnage de fiction , l'un des Muppet du Muppet Show et de Burl «  » Smith de la série La croisière s'amuse, interprété par Fred Grandy.

Ce sont aussi des figures de l'univers enfantin comme , Grignotin en français, l'un des personnages de l'univers de Winnie l'ourson.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Geomyidae (Rat à poche)

Rongeur (nom vernaculaire)
Geomyidae
Nom de rongeur ambigu